Чименеас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 91 км². Население — 1520 человек (на 2010 год). Расстояние — 27 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Chimeneas

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады